Белоре́ченский — микрорайон в Кировском районе города Уфы, находится в юго-восточной части города. Ограничен улицами Авроры, Рабкоров, Мубарякова, Софьи Перовской (Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
№ 1400 от 14 марта 2011 г. «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона „Белореченский“, ограниченного улицами Рабкоров, Авроры, Софьи Перовской, Мубарякова в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» по результатам состоявшихся публичных слушаний.). В микрорайоне имеется две школы, два детских сада, торговый центр, дом ребёнка, а также детско-юношеская спортивная школа.

Транспорт 
Основные улицы: улица Софьи Перовской, улица Авроры, улица Рабкоров. В микрорайоне Белореченский находится конечная остановка общественного транспорта «Микрорайон Белореченский», с которой можно доехать во многие точки города.

См. также 
 Уфа
 Кировский район Уфы

Ссылки 
 Официальная карта размежевания микрорайона 
 Официальный документ о размежевании микрорайона 
Микрорайоны Уфы